Майкл Хамфри (; род. , Финикс, штат Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда и центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Шлёнск».

Карьера 
С 2014 по 2018 играл в NCAA за команду Стэнфордского университета.

В 2018 году начал профессиональную карьеру, заключив 1-летний контракт с «Пармой». В составе команды провёл 16 матчей в Единой лиге ВТБ и в среднем набирал 6,9 очка и 5,0 подбора.

10 октября 2018 года Хамфри дебютировал в официальных играх за пермский клуб. Его 6 очков и 12 подборов помогли «Парме» в 1 туре Единой лиги ВТБ одолеть в выездном матче рижский ВЭФ (80:76).

В конце февраля 2019 года Хамфри и пермский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Свою карьеру Майкл продолжил в «Зелёна-Гуре».

В августе 2019 года Хамфри перешёл в другой польский клуб — «Шлёнск».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Единой лиги ВТБ

Баскетболисты США
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Шлёнск»